«Викерсуннбаккен» () — полётный трамплин в норвежском городе Викерсунн.

История 

Рекордсменом старого трамплина был Харри Олли, который во время проведения этапа Кубка мира прыгнул на 219 метров. Тогда же Грегор Шлиренцауэр улетел на 224 м, но упал при приземлении. 

Первые соревнования на новом трамплине прошли 12 февраля 2011 года. 11 февраля Юхан Ремен Эвенсен на тренировке прыгнул на 243 метра, установив неофициальный рекорд мира. И в тот же день, уже в квалификации, Эвенсен прыгнул на 246,5 и установил новый рекорд мира. 14 февраля 2015 года на этапе Кубка мира Петер Превц установил новый мировой рекорд 250,0 метров. На следующий день в квалификационных соревнованиях россиянин Дмитрий Васильев улетел на 254 метра, но упал при приземлении и рекорд не был засчитан. В этот же день на полтора метра дальше нового рекорда мира улетел норвежец Андерс Фаннемель — 251,5 метра, что стало новым лучшим мировым достижением. 18 марта 2017 года, в ходе соревнований Raw Air, Штефан Крафт установил мировой рекорд дальности в прыжках на лыжах с трамплина, равный 253,5 м.

На трамплине проводилось четыре чемпионата мира по полётам на лыжах (1977, 1990, 2000, 2012).

Параметры трамплина 
 К-Точка: 200 м
 Размер трамплина (HS): 240 м
 Официальный рекорд трамплина:  253,5 м —  Штефан Крафт 18 марта 2017 года
 Длина разгона: 124 м
 Угол стола отталкивания: 13°
 Расстояние стола отталкивания от горы приземления: 2,42 м
 Угол горы приземления: 35°
 Средняя скорость разгона: около 101 км/ч

Самые дальние полёты на Викерсуннбаккене

Рекорды трамплина

Примечания

Ссылки 
 Полная характеристика трамплина

Трамплины Норвегии